

Biografia 
Laureato in Storia dell'arte all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", è stato Responsabile romano della Comunità di Sant'Egidio, di cui fa parte fin da quando aveva 14 anni, ed in questa veste è stato eletto due volte Segretario della Consulta delle Aggregazioni Laicali per la Diocesi di Roma. Ha lavorato come ricercatore e tra il 2007 ed il 2010 ha curato la sezione “La Città Solidale” per il mensile “Roma Capitale”. 

Sposato, è padre di due ragazze.

Attività politica 
Alle elezioni regionali nel Lazio del 2018 si candida con la lista "Centro Solidale", a sostegno della mozione del presidente uscente Nicola Zingaretti, risultando eletto nella circoscrizione di Roma con 5.735 preferenze in consiglio regionale del Lazio, dove ha ricoperto il ruolo di capogruppo della lista DemoS, vicepresidente della Commissione Sanità e Affari Sociali e membro nella Commissione Casa, Urbanistica e Rifiuti. 

Il 12 maggio 2021 è stato nominato presidente della Commissione Speciale per l'emergenza COVID-19.

In vista delle elezioni amministrative del 2021 si presenta alle elezioni primarie del centro-sinistra per scegliere il candidato sindaco di Roma, ottenendo il 7,1% dei voti e attestandosi in terza posizione dietro a Roberto Gualtieri del PD (60,4%) e al civico di sinistra Giovanni Caudo (15,6%). Alle amministrative del 2021 è stato eletto consigliere comunale a Roma con 1.607 preferenze nella lista DemoS (a sostegno di Gualtieri). All'Assemblea Capitolina è membro della Commissione Politiche Sociali e della Salute, della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative e della Commissione Turismo Moda e Relazioni Internazionali.

Il 15 maggio 2022, durante il primo congresso di Democrazia Solidale a Roma, viene eletto segretario nazionale del partito.

Alle elezioni politiche del 2022  si candida alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Lazio 1 - 01 (Roma: Municipio I) per la coalizione di centro-sinistra (in quota Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), risultando eletto con il 38,46% davanti alla candidata Maria Spena del centro-destra (30,76%). Il 9 novembre seguente viene eletto segretario della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati.

Note

Altri progetti

Consiglieri regionali del Lazio